Новоандросовский сельсовет — сельское поселение в Железногорском районе Курской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Новоандросово.

История 
Образован 17 августа 1989 года путём выделения из состава Андросовского сельсовета. Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО (в ходе муниципальной реформы 2006 года) муниципальное образование Новоандросовский сельсовет наделено статусом сельского поселения.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Железногорского района
Сельские поселения Курской области